

Música 
 At Last! — álbum da cantora norte-americana Etta James, de 1961
 At Last (álbum) — álbum da cantora norte-americana Cyndi Lauper, de 2003
 At Last...The Duets Album — álbum do saxofonista norte-americano Kenny G, de 2004
 "At Last" (canção) — canção de 1941, mais conhecida pela versão feita por Etta James

Desambiguações de música